Вальсеболле́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 720 км на південь від Парижа, 210 км на південний захід від Монпельє, 80 км на південний захід від Перпіньяна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вальсеболлер на сайті французького Національного інституту географії
 Вальсеболлер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вальсеболлер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Східні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Східні Піренеї